Nohra ist der Name folgender Orte in Thüringen:

 Nohra (Bleicherode), Ortsteil der Stadt Bleicherode im Landkreis Nordhausen
 Nohra (Grammetal), Ortsteil der Gemeinde Grammetal im Landkreis Weimarer Land

Siehe auch:
 Nora (Begriffsklärung)